Ongarato ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Ongarato (* 1975), italienischer Radrennfahrer
 Franco Ongarato (* 1949), italienischer Radrennfahrer